Sparti, personaggi della mitologia greca
 Sparti, nome greco dell'odierno comune di Sparta
 Davide Sparti, filosofo e sociologo italiano